Візерські - рід українських православних священиків.

 Візерський Гаврило Іванович — свящ. с.Карапиші Богуславського стар.;
 Візерський Гнат Гаврилович (1780, с.Карапиші Богуславського стар. Київського воєвод. —†1837, м.Казань) — архімандрит, ректор Волинської і Чернігівської семінарій;
 Візерський Пантелеймон Гаврилович (1787, с.Карапиші Богуславського стар. Київського воєвод. —†1862) — протоієрей. Навчався у КМА (1800-1814). Одружений з дочкою свящ. Анастасією Зарчанською;
 Візерський Семен Гаврилович (1791 р.н) — навчався у КМА (1807) в класі риторики;
 Візерський Василь Пантелеймонович — позбавленний батьківської спадщини;

Український родовід
Родовід священників
Українські прізвища
Українські священники